Boric ou Borić peut désigner :
 Borić, un ban de Slavonie au 

 Anthony Boric (1983-), joueur de rugby néozélandais ;
 Gabriel Boric (1986-), homme d'État chilien ;
 Tom Boric (1961-), dit Paul Diamond, footballeur et lutteur professionnel canadien.